Hieronim Antoni Szeptycki (1700–1773) – biskup płocki
 Hieronim Szeptycki – generał-major wojsk koronnych